Белко́вский — фамилия польского происхождения; имеет женскую форму 

 Варлаам (Белковский) (ум. 1601) — епископ Русской православной церкви, митрополит Новгородский и Великолукский.
 Белковский, Григорий Александрович (1865—1948) — профессор права и экономики в Софийском университете; один из лидеров сионизма в Болгарии.
 Белковский, Игорь Владимирович (род. 1962) — российский художник, академик Российской академии художеств (2017).
 Белковский, Станислав Александрович (род. 1971) — российский политический технолог, публицист, колумнист, теле- и радиоведущий.
 Белковская, Вероника Мечиславовна (род. 1944) — российская актриса театра и кино, Народная артистка России.